Lanišće est un toponyme qui peut désigner :
 Lanišće, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat d'Istrie ;
 Lanišće, une localité de Croatie située dans la municipalité de Jastrebarsko, comitat de Zagreb ;
 Lanišće, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kršan, comitat d'Istrie.